Kazabjanka ima više značenja:
 Kazabjanka (Francuska)
 Kazabjanka (Asti)
 Kazabjanka (Pjačenca)
 Kazabjanka (Piza)
 Kazabjanka (Sijena)
 Kazabjanka (Teramo)
 Kazabjanka (Torino)
 Kazabjanka (Udine)